Андрей Кондрашов:
 Кондрашов, Андрей Владимирович (род. 1959) — российский журналист, спортивный корреспондент и комментатор.
 Кондрашов, Андрей Олегович (род. 1973) — российский журналист и телеведущий, сценарист.
 Кондрашов, Андрей Юрьевич (род. 1972) — российский футболист, игрок сборной России.